Fredens Kirke kan syfta på ett flertal kyrkor i Danmark:

 Fredens Kirke, Herning
 Fredens Kirke, København
 Fredens Kirke, Odense
 Fredens Kirke, Svendborg
 Fredens kirke, Paamiut